Kreuzinger ist der Familienname folgender Personen

 Caspar Cruciger der Ältere (1504–1548), deutscher evangelischer Theologe und Reformator
 Erasmus Kreuzinger (1807–1879), schlesischer Historiker
 Aarne Kreuzinger-Janik (* 1950), Generalleutnant und Inspekteur der Luftwaffe der deutschen Bundeswehr
 Dominik Kreuzinger (* 21. März 1856 in Eger; † 21. April 1903 in Arco), Unternehmer in Eger (Cheb)

Kreuzinger steht für:
 Kreuzinger (Gemeinde Thalgau), Rotte in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Kreuzing
 Kreuzingen